Markéta ze Šternberka může být:

 Markéta ze Šternberka († 1365) – dcera Jaroslava ze Šternberka a Hoštejna a Markéty z Bíliny (Machna z Bíliny), manželka Boleslava Kozelsko-Bytomského
 Markéta ze Strakonic, roz. ze Šternberka († 1375) – dcera Štěpána ze Šternberka a Kateřiny z Kravař, manželka Viléma ze Strakonic, manželka Čeňka z Potštejna
 Markéta ze Šternberka, roz. Malovcová z Pacova († 1519) – dcera Petra Malovce z Pacova a Anna z Leskovce, manželka Adama I. ze Šternberka
 Markéta ze Šternberka, roz. ze Švamberka – manželka Zdeslava ze Šternberka
 Markéta Planská ze Šternberka, roz. ze Žeberka (* 1354) – otec Mikuláš Planský ze Žeberka a neznámé matky, manželka Oldřicha Vladislava ze Šternberka
 Markéta ze Šternberka, roz. z Ludanic († 1574) – manželka Jana mladšího ze Šternberka